Adirondack Indijanci
 Adirondack (planina), planine na sjeveroistoku SAD-a.
 Adirondack Park, državni park na sjeveroistoku SAD-a u New Yorku.